Finestrelles és un barri d'Esplugues de Llobregat.
 Agulles de Finestrelles, muntanya entre els municipis de Mura (Bages) i de Sant Llorenç Savall (Vallès Occidental)
 Finestrelles Shopping Centre, centre comercial ubicat al nucli urbà d'Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat)
 Circuit de Finestrelles, circuit de motocròs actiu entre 1968 i 1991 al barri de Finestrelles d'Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat) 
 Coll de Finestrelles, coll a la frontera del Ripollès a Catalunya i l'Alta Cerdanya
 Estació de Finestrelles - Sant Joan de Déu, estació de metro de Barcelona, FMB i FGC
 Necròpoli de Finestrelles, necròpoli d'ocupació alt-medieval al districte barceloní de les Corts 
 Pic de Finestrelles, muntanya entre el Ripollès i l'Alta Cerdanya
 Pui de Finestrelles, muntanya al municipi d'Espot a la comarca del Pallars Sobirà
 Puig del Coll de Finestrelles, muntanya entre el Ripollès i l'Alta Cerdanya